Black Sheep puede referirse a:

 Black Sheep, película estadounidense de 1996 dirigida por Penelope Spheeris.
 Black Sheep, película neozelandesa de 2006 del género comedia y terror dirigida por Jonathan King, también conocida como Ovejas asesinas y Oveja negra .
 The Black Sheep, nombre internacional de la película italiana La pecora nera de 1968 del género comedia dirigida por Luciano Salce.
 Black Sheep, banda musical de hip-hop.
 Black Sheep, banda de rock.

Literatura
 Black Sheep, novela de Georgette Heyer publicada en 1966.
 Black Sheep, obra de teatro de Lee Blessing estrenada en 2001.